Юный химик — название участников химических кружков в СССР; их рассматривали, как кадровый резерв Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева. В 1976 в составе химического общества насчитывалось около 320 тыс. членов и свыше 140 тыс. юных химиков — учащихся средних школ. То же название имеют  летние школы, учебные лагеря для детей, в которых проводится обучение школьников, интересующихся химией.

 Юный химик (набор) — набор реагентов и оборудования для проведения простейших опытов по химии.

 Юный химик (иронич.) — устойчивое выражение для обозначения неудачливых экспериментаторов, тех, кто по неумелости и чрезмерному оптимизму устроил пожар, взрыв и т.п.